U15 ou U-15 peut faire référence à :
 Ligne U15 du métro léger de Stuttgart ;
 , plusieurs sous-marins allemands ;
 U15, une catégorie sportive, nommée Minime, réservée aux joueurs de moins de 15 ans (Under the age of 15 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères